Princezna Maria Esperanza Amálie Raniera Maria Rozálie Luisa Gonzaga Bourbonsko-Sicilská (14. června 1914, Madrid, Španělsko – 8. srpna 2005, Villamanrique de la Condesa, Španělsko) se narodila jako nejmladší dcera prince Karla Bourbonsko-Sicilského a jeho druhé manželky princezny Luisy Orleánské. Její manžel princ Pedro Gastão Orléans-Braganza byl jedním ze dvou pretendentů brazilského trůnu a hlavou petrópoliské větve brazilské císařské rodiny. Maria Esperanza byla také tetou španělského krále Juana Carlose I., syna její sestry Marie Mercedes Bourbonsko-Sicilské.

Manželství a potomci 
Maria Esperanza se 18. prosince 1944 ve španělské Seville provdala za prince Pedra Gastão Orléans-Braganza (1913–2007), syna Petra de Alcântara Orleánsko-Braganzského a Alžběty Dobřenské z Dobřenic. Manželé spolu měli šest dětí:

 Petr Karel Orléans-Braganza (31. října 1945, Rio de Janeiro)
 Maria da Glória, vévodkyně ze Segorbe (13. prosince 1946, Petrópolis)
 Alfons Orléans-Braganza (25. dubna 1948, Petrópolis)
 Manuel Orléans-Braganza (17. června 1949, Petrópolis)
 Kristýna Orléans-Braganza (16. října 1950, Petrópolis)
 František Orléans-Braganza (9. prosince 1956)

Vyznamenání 
 Řád konstantiniánských rytířů sv. Jiří
 Řád královny Marie Luisy

Erb

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Obojí Sicílie
Orléans-Braganza
Narození v Madridu
Narození 14. června
Narození v roce 1914
Úmrtí 8. srpna
Úmrtí v roce 2005
Ženy
Bourbonsko-sicilské princezny